Puddle - um personagem da série de desenhos animados Toot & Puddle
Ou ainda:
Puddle of Mudd - uma banda estadunidense de rock alternativo
Puddle of Grace - uma canção de Amy Jo Johnson

Desambiguação